Валлен

 Валлен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Валлен (Wallen) так называется улица красных фонарей в Амстердаме.

Фамилия
 Валлен, Альфонс Карлович (1820—1870) — барон, генерал-майор, Нюландский губернатор.
 Валлен, Анжелика (род. 1986) — шведская гандболистка. 
 Валлен, Луи (1770—1854) — французский генерал-лейтенант, виконт.
 Валлен, Нанин (1767—1815) — французская художница.
 Валлен, Нинон (настоящее имя Эжени́ Валлен; 1886—1961) — французская оперная певица, сопрано.
 Валлен, Эжен (1856—1922) — французский дизайнер и архитектор.

 Валлен-Деламот, Жан-Батист-Мишель (1729—1800) — французский архитектор, первый в России профессор архитектуры.
 барон Шернваль-Валлен, Эмилий Карлович (Карл Канут Эмиль; 1806—1890) — министр, статс-секретарь Великого Княжества Финляндского.